

Ім'я Юліанія 
Юліа́нія — жіноча форма чоловічого імені Юліан.

Відомі особи

Святі 
  — католицька свята, великомучениця, що жила на межі III-го і IV-го століть, свята Католицької та Православної Церкви.
  також Юліана з Льєжа (1192—1258) — католицька свята, августинка. Після містичних бачень вона прагнула встановити свято Тіла і Крові Христових.
 Юліанія Вяземська (?—1406) — християнська православна свята,великомучениця.
 Юліанія Гольшанська († бл. 1540) —  свята, спочиває в Ближніх Печерах Києво-Печерського монастиря.

Примітки